Ossenberg steht für

 Ossenberg (Rheinberg), Ortsteil in Nordrhein-Westfalen
 Ossenberg - Fehrenbusch, Naturschutzgebiet in Niedersachsen
 den darin befindlichen Ossenberg, siehe Hünenburg bei Dransfeld

Ossenberg ist Familienname von
 Dietmar Ossenberg (* 1950), deutscher Journalist und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Osenberg